Хогевен 2010 — 14-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший с 22 по 30 октября в Хогевен (Нидерланды).

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2696).

Участники

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Хогевен 2010 на сайте chess.co.uk

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Октябрь 2010 года
2010 год в шахматах
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Хогевен